Grand Prix Włoch 1989 (oryg. Coca Cola Gran Premio d'Italia) – 12. runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1989, która odbyła się 10 września 1989, po raz 39. na torze Monza.

60. Grand Prix Włoch, 40. zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.

Klasyfikacja 

Włochy
1989
1989 we Włoszech